Helmut Krasser ist der Name folgender Personen:

* Helmut Krasser (Buddhologe) (1956–2014), österreichischer Buddhologe und Tibetologe
 Helmut Krasser (Philologe) (* 1959), deutscher Altphilologe